Jan Matecki – porucznik pilot Wojska Polskiego,
 Jan Matecki, ps. „Grom” – oficer Armii Krajowej